Пецка () — чешская фамилия, в переводе с чешского языка «косточка». Известные носители:

 Пецка, Зденек (род. 1954) — чехословацкий гребец.
 Пецка, Иржи (1917—1997) — чехословацкий гребец-каноист.
 Пецка, Любош (род. 1978) — чешский футболист, нападающий.